Ernährungsministerium kann folgendes bedeuten:

 Landwirtschaftsministerium
 Ernährungsministerium (Island), seit 2022 
 Ernährungsministerium (Tschechoslowakei) – eine Einrichtung in der Tschechoslowakei nach 1918